Floréal est un mois du calendrier républicain.

Toponyme 

 Floréal est une ville de l'île Maurice;
 Floreal est une ville de l'État de São Paulo, au Brésil;
 Floréal est un quartier social de Watermael-Boitsfort en Belgique.

Patronyme 

 LaVonna Ann Martin-Floreal (1966-), athlète américaine.

Navires 

Plusieurs navires de la Marine nationale française ont porté ce nom :
 Floréal, une chaloupe canonnière ;
 Floréal, un sous-marin de la classe Pluviôse construits pour la Marine nationale française dans la première décennie du  ;
 La classe Floréal est une classe de frégates, baptisée d'après la première de la série, la Floréal.

Titres

Cinéma 
 Fiorile, film italien des frères Taviani, tire son nom de la version italienne du mois du calendrier républicain.

Journal 
 Floréal, l'hebdomadaire illustré du monde du travail, périodique français de 1919 à 1923.
Patronyme hispanique